Roadkill bezeichnet:
 Roadkill (1989), kanadischer Spielfilm von Bruce McDonald 
 Roadkill (2011), US-amerikanisch-irischer Spielfilm von Johannes Roberts 
 Roadkill (Fernsehserie), britische Fernsehserie